William Bonville peut se référer à deux personnes de la même famille :
 William Bonville (1392-1461),  Bonville, soldat et important baron ;
 William Bonville (1442-1460),  Harington, soldat et important baron. Petit-fils du précédent.